Les Pêcheurs à la ligne (1883), de Georges Seurat ;
 Les Pêcheurs à la ligne (1908-1909), d'Henri Rousseau.